27 km (oblast Orenboerg), een rurale nederzetting in oblast Orenboerg, Rusland
 27 km Zjeleznoj Dorogi Montsjegorsk–Olenja, een rurale nederzetting in oblast Moermansk, Rusland